Mutua Madrid Open 2013 (kobiety)
 Mutua Madrid Open 2013 (mężczyźni)